Čaška ist der Name von
 Čaška (Nordmazedonien), Gemeinde in Nordmazedonien
 Opština Čaška, Opština in Nordmazedonien

Čaška ist der Familienname von
 Josef Čaška (1913–??), tschechischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Czaszka
 Czaska
 Zaschka
 Caska, eine Ortschaft auf der Insel Pag, Kroatien